Möwenhof ist ein Ortsname:
 Möwenhof, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Saliwnoje, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Möwenhof, Kreis Strelno, Posen: Lachmirowice, Dorf im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen